De 23e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1992 op 29 februari en 1 maart gehouden op de ijsbaan Valle Hovin Kunstisbane in Oslo.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1992
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
 1992
Schaatsen sprint 1992